

Топоніми

Каштелу-Нову — парафія.
 Піньєйру-Нову — парафія.

Нову (Алабама) — місто.
 Нову (Іллінойс) — місто.